São João da Boa Vista peut désigner :
au Brésil :
São João da Boa Vista, ville et municipalité située dans l'État de São Paulo ;
au Portugal :
São João da Boa Vista, paroisse civile de la municipalité de Tábua, située dans le district de Coimbra et la région Centre.